Odile Cantero, née le 2 mai 1988 à Madrid, est une comédienne et improvisatrice suisse. En 2022, son spectacle C'est tes affaires, avec Tiphanie Bovay-Klameth, Alain Börek et Loïc Valley fait partie de la sélection suisse au Festival d'Avignon.

Biographie 
Odile Cantero naît le 2 mai 1988 à Madrid. En 1990, ses parents décident de retourner à Lausanne, en Suisse, où ils ont les deux grandi.

En 2000, elle commence l'improvisation théâtrale au sein d'un cours facultatif au collège des Bergières à Lausanne.

En 2016, elle obtient un doctorat en psychologie de la santé à l'Université de Lausanne. Sa thèse, portant sur l'accès des personnes sourdes aux systèmes de santé, contribuera à la création du projet surdité et malentendance, dont elle sera chargée de recherche entre 2019 et 2021. À la suite de sa soutenance de thèse, elle part étudier l'improvisation théâtrale à Chicago.

Carrière professionnelle 
Odile Cantero commence sa carrière professionnelle en 2013, en signant au sein de la compagnie lesArts, à Genève. Par la suite, elle intègre diverses troupes en Suisse romande et à Paris.

En 2016, elle participe à un tournoi international de catch-impro à Genève.

En 2018, elle fonde la compagnie Predüm, et produit avec Tiphanie Bovay-Klameth et Alain Börek le spectacle C'est tes affaires, un spectacle d'improvisation théâtrale pour jeune public au Petit théâtre, à Lausanne. Ce spectacle fera partie de la sélection suisse pour l'édition 2022 du Festival d'Avignon.

Depuis 2021, elle est intervante au sein de la formation continue en Animation et Médiation théâtrales à la haute école des arts de la scène à Lausanne

Troupes 
Odile Cantero fait partie des troupes suivantes:

 Lausanne Impro, Lausanne (depuis 2011)
 La Comédie Musicale Improvisée, Canton de Vaud (depuis 2011)
 Compagnie lesArts, Genève (depuis 2013)
 Paris Impro, Paris (depuis 2017)
 Compagnie d'improvisation Eux, Paris (depuis 2018)

Elle monte aussi des spectacles d'improvisation théâtrale en duo avec d'autres comédiens-improvisateurs.

Publications 
Accès aux soins et communication : vers une passerelle entre la communauté sourde et les soignants de Suisse romande. Thèse de doctorat sous la direction de la Prof. Marie Santiago-Delefosse. Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, 2016.

Notes et références

Liens externes 

Actrice suisse de théâtre
Naissance en mai 1988
Naissance à Madrid